Sălăjeni se poate referi la:
Sălăjeni, Arad
Sălăjeni, Sălaj